Crespi puede hacer referencia a:

Personas 
 Albino Crespi, ciclista italiano.
 Angelo Crespi, periodista italiano.
 Benedetto Crespi, arzobispo de Milán.
 Camillo Crespi Balbi, arquitecto italiano.
 Carlo Crespi Croci, religioso italiano.
 Cristoforo Benigno Crespi, empresario italiano.
 Daniele Crespi, pintor manierista italiano de la escuela lombarda.
 Daniele Crespi, podestà de Val Vigezzo.
 Daniele Crespi, escenógrafo italiano.
 Diletta Crespi, futbolista italiana.
 Domenico Cresti o Crespi, llamado il Passignano, pintor italiano.
 Edoardo Crespi Pozzi, ajedrecista y mecenas italiano.
 Eduardo Crespi, intendente de facto de Buenos Aires durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.
 Giovanni Battista Crespi, llamado il Cerano, pintor, escultor y arquitecto italiano.
 Giuseppe Maria Crespi, llamado Lo Spagnolo, pintor italiano.
 Lorenzo Crespi, actor italiano.
 Marco Crespi, entrenador de básquetbol italiano.
 Rodolfo Crespi, actor argentino.
 Rafel Crespí Cladera, catedrático de organización de empresas, Universidad de las Islas Baleares.
 Silvio Benigno Crespi, empresario y político italiano.
 Stefano Rossi Crespi, cantautor italiano.
 Tulio Crespi, preparador de automóviles de competición argentino.
 Arturo Crespi, Músico Italiano, Arturo Crespi nació en Turín Italia, emigró a la Argentina donde fue músico del teatro Opera, y primer del teatro Colón.

Topónimos 
 Crespy-le-Neuf, localidad francesa.
 Crespi d'Adda, localidad italiana.